SIO je zkratka s těmito významy:

 Serial Input/Output – sériové rozhraní nebo obvod realizující rozhraní sériové komunikace – např. Z80 SIO
 Super I/O – integrovaný obvod hardwarově realizující několik vstupně-výstupních rozhraní počítače
 Service Information Octet – oktet rozlišující službu, národní a mezinárodní sítě a definující prioritu v protokolu Message Transfer Part používaném pro signalizaci v telefonních sítích
 Status Indication: Out Of Alignment – hodnota signalizující inicializaci signalizační linky v protokolu Message Transfer Part používaném pro signalizaci v telefonních sítích
 ISO 639-2 kód pro siusko-katóbské jazyky

Jiná použití 
 Sió (kanál) – umělý kanál v Maďarsku odvodňující jezero Balaton
 SiO – oxid křemnatý
 SiO2 – oxid křemičitý
 Giovanni Sio – fotbalista z Pobřeží slonoviny (narozen 1989)